Io sono leggenda – romanzo fantascientifico/horror del 1954 dello scrittore statunitense Richard Matheson
 Io sono leggenda – film del 2007 diretto da Francis Lawrence
 Io sono leggenda – colonna sonora dell'omonimo film, composta da James Newton Howard